

Anno 
 160 o 160 a.C.

Codici 
 160  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Castelmartini, vicino Larciano in provincia di Firenze

Matematica 
 160 – numero